Etiopija
 Kraljevstvo Aksum
 Aksum (grad)